Čečenska Republika
Češka Republika
Čuvaška Republika